Трка на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2012. одржана је 10. и 11. марта у Атлетској арени Атакуј у Истанбулу (Турска).

Титулу освојену у Дохи 2010, није бранио Дајрон Роблес са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 25 земаља.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 9. март 2012 .

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године на 60 метара препоне у дворани пре првенства (9. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2012.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подељени у четири групе. За пласман у полуфинале пласирали су се тројица првопласираних из група (КВ) и четворица према постигнутом резултату (кв).,.

Полуфинале 
У полуфиналу 16 такмичара је подељено у 2 групе. За пласман у финале пласирали су се по четворица првопласираних из група (КВ).,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 60 метара са препонама на Светском првенству у атлетици у дворани